Gora Karmratar är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Aragatsotn, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gora Karmratar är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Karmratar är kuperad österut, men västerut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Gora Tirinkatar,  meter över havet,  kilometer norr om Gora Karmratar. Runt Gora Karmratar är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Etjmiadzin,  kilometer sydost om Gora Karmratar. 

Trakten runt Gora Karmratar består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Aragatsotn
Berg i Armenien 1000 meter över havet eller högre